Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty (1744-1788), giurista e scrittore francese 
Louis-Marie-Charles-Henri Mercier Dupaty (1771-1825), scultore, figlio del precedente 
Louis Emmanuel Mercier Dupaty (1775-1851), autore teatrale e membro dell'Académie française, fratello del precedente